Dagenham & Redbridge FC (celým názvem: Dagenham & Redbridge Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve východním Londýně. Založen byl v roce 1992 po fúzi klubů Redbridge Forest a Dagenham. Od sezóny 2016/17 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Victoria Road s kapacitou 6 078 diváků.

Získané trofeje 
 Essex Senior Cup ( 2× )
 1997/98, 2000/01

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2002/03
 EFL Cup
 1. kolo: 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 FA Trophy
 Finále: 1996/97
 EFL Trophy
 Čtvrtfinále (Jih): 2001/02, 2007/08, 2008/09, 2013/14, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1992–1996: Conference National
 1996–2000: Isthmian League (Premier Division)
 2000–2007: Conference National
 2007–2010: Football League Two
 2010–2011: Football League One
 2011–2016: Football League Two
 2016– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992
Fotbalové kluby v Londýně